

Nom commun 
ciudadela est le mot en espagnol pour citadelle.

Toponyme 
 Ciudadela, le nom en espagnol de Ciutadella, l'ancienne capitale et seconde ville de Minorque, dans les Baléares ;
 Ciudadela, une ville en Argentine proche de Buenos Aires ;
 la bataille de La Ciudadela, un épisode des guerres civiles argentines, survenu le  aux alentours de la ville de Tucumán.

Voir aussi